Ход соревнований

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 
Мюнхен, Олимпийский стадион, 01.09.1972—07.09.1972

Предварительные забеги
Мюнхен, Олимпийский стадион, 01.09.1972

Регламент соревнований

Финал
Мюнхен, Олимпийский стадион, 07.09.1972

Примечания

См. также 
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1972